Antonin Brousek ist der Name folgender Personen:

* Antonín Brousek (Dichter) (1941–2013), tschechischer Dichter und Literaturkritiker
 Antonin Brousek (Politiker) (* 1962), deutscher Übersetzer, Jurist und Politiker (AfD)